El término Verjni  puede referirse a:

Verjni (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Verjni (Slaviansk, Krasnodar), localidad del raión de Slaviansk del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Verjni (Tbilískaya, Krasnodar), localidad del raión de Tbilískaya del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Verjni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia; o
Isla Verjni, isla del golfo de Finlandia, en Rusia.